Eumonhystera är ett släkte av rundmaskar. Eumonhystera ingår i familjen Monhysteridae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Eumonhystera